Декамино (или 10-мино) — десятиклеточные полимино, или многоугольники, составленные из 10 единичных квадратов, соединённых сторонами.

Если не различать фигуры, получаемые друг из друга поворотами и отражениями, то существует 4655 декамино. Если условиться различать зеркальные отражения, то число различных декамино возрастает до 9189, а если различать и вращения — то до .

Подмножества 
195 из 4655 двусторонних (свободных) декамино содержат в себе отверстия. 13 из 195 «дырявых» декамино содержат отверстия в форме домино (все они могут быть получены добавлением единичного квадрата к единственному нонамино с отверстием в форме домино); оставшиеся 182 дырявых декамино содержат отверстия в форме мономино.

Симметрии 

4655 двусторонних декамино можно разбить на несколько подмножеств по их группам симметрии:
 4461 декамино асимметричны — их группа симметрии тривиальна;
 90 декамино имеют одну ось симметрии, параллельную рёбрам квадратного паркета, и их группа симметрии состоит из двух элементов — тождественного преобразования и отражения;
 22 декамино имеют одну диагональную ось симметрии, и их группа симметрии также состоит из двух элементов;
 73 декамино имеют центральную симметрию второго порядка, и их группа симметрии состоит из двух элементов — тождественного преобразования и поворота на 180°;
 8 декамино имеют две взаимно перпендикулярные оси симметрии, параллельные сторонам полимино; их группа симметрий состоит из четырёх элементов — тождественного преобразования, двух отражений и поворота на 180°;
 1 декамино имеет две взаимно перпендикулярные диагональные оси симметрии, и его группа симметрий состоит из четырёх элементов.

В отличие от октамино и нонамино, среди декамино не встречается поворотная симметрия четвёртого порядка.

Число двусторонних или свободных декамино (фигур, которые можно поворачивать и переворачивать), таким образом, равно

 

число односторонних декамино (фигур, которые можно поворачивать, но нельзя переворачивать) равно

 

а число фиксированных декамино (фигур, которые нельзя ни поворачивать, ни переворачивать) —

Замощение плоскости 
3070 двусторонних декамино (все, кроме 1585, в число которых входят и 195 «дырявых» декамино) покрывают плоскость.

Составление конструкций из декамино 

Поскольку 195 декамино содержат «отверстия», из всех 4655 фигур нельзя сложить ни одного прямоугольника.

4460 односвязных декамино занимают общую площадь в  единичных квадратов; наибольший квадрат, который теоретически возможно построить с помощью односвязных декамино — квадрат , для построения которого требуется 4410 декамино. Такой квадрат в действительности был построен Livio Zucca.

Псевдодекамино 
Псевдополимино — обобщение полимино, набор полей бесконечной шахматной доски, которые может обойти король. Существует  двустороннее псевдодекамино,  односторонних псевдодекамино и  фиксированных псевдодекамино.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Полимино и другие полиформы